Línea 149 puede referirse a:

 Línea 149 de autobuses de Madrid.
 Línea 149 de ómnibus de Montevideo.